Šišljavić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 714 stanovnika te 225 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Šišljavić, nogometni klub

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji